Antra lyga har siden 1990 været den tredjebedste division i litauisk fodbold. Ligaen består af 23 hold, Vestlige zone 10 og Sydlige zone 13.

Klubber

2022 
 16 hold deltger.
 Radviliškis vil blive underlagt en 3-points straf og andre forpligtelser.

2019

Antra lyga, Sydlige zone: klubber (2019)

Antra lyga, Vestlige zone: klubber (2019)

Noter

Eksterne henvisninger 
 lietuvosfutbolas.lt Officielle hjemmeside
 Officielle hjemmeside Sydlige zone
 Officielle hjemmeside Vestlige zone

Fodbold i Litauen
Etableret i 1990
Fodboldligaer